Bonet (latinisiert auch Bonetus) ist der Name von

 Bonitus OSB († 709) Bischof von Clermont

und Familienname folgender Personen:

 Alexander Chico-Bonet (* 1994), deutsch-spanischer Schauspieler und Musiker
 Antoni Besses i Bonet (* 1945), katalanischer klassischer Pianist und Komponist
 Blai Bonet (1926–1997), spanischer Journalist, Dichter und Schriftsteller
 Carlos Bonet (* 1977), paraguayischer Fußballspieler
 Emili Pou y Bonet (1830–1888), spanischer Ingenieur und Baumeister
 Federico Bonet Marco (1906–1980), spanisch-mexikanischer Mikropaläontologe und Höhlenforscher
 Honorat Bovet (Bonnor, Honoré Bouvet) OSB († 1405) von Selonnet
 Jaime Bonet (* 1926) (LThK)
 Javier Bonet-Manrique (* 1965), spanischer Hornist
 Jordi Bonet (1932–1979), kanadischer Maler und Bildhauer
 Jordi Bonet i Armengol (1925–2022), spanischer Architekt
 Juan Pablo Bonet (1579–1633), spanischer Autor
 Lina Tur Bonet, spanische Violinistin
 Lisa Bonet (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Maria del Mar Bonet (* 1947), spanische Sängerin
 Nicolas Bonet (Nicholas, Nikolaus Bonetus) († 1360), OMinim
 Osvaldo Bonet († 2013), argentinischer Schauspieler
 Paula Bonet (* 1980), spanische Künstlerin und Schriftstellerin
 Pépé Bonet (* 2003), kongolesisch-französischer Fußballtorwart
 Théophile Bonet (1620–1689), Schweizer Arzt und Pathologe

Bonet bezeichnet:
 Bonet Unico, das erste spanische Automobil mit Benzinmotor (1889)

Siehe auch:
 Bonnet (Begriffsklärung)
 Bonnett
 Bonnette